Антоне́вич (, , ) — белорусская, польская и украинская фамилия; образована от имени Антон. Известные носители:
 Антоневич, Анатолий Борисович (род. 1942) — советский и белорусский математик, доктор физико-математических наук (1989), профессор (1991).
 Антоневич, Кароль (1807—1852) — польский писатель и поэт.
 Антоневич, Михаил Моисеевич (1912—2003) — советский футболист и тренер.

Другое 
 Антоневич — шляхетский герб.

См. также

Примечания